DHO steht für:
 De Havilland Canada DHC-3 Otter (IATA-Flugzeugtypencode)
 Bahnhof Hohenstein-Ernstthal (DS100-Code)
 Halbschweres Wasser (Deuterium hydrogen oxide, auch Hydrodeuteriumoxid), siehe Schweres Wasser

DhO steht für:
 Diensthabender Offizier (in deutschsprachigen Armeen)

Dho steht für:
 Dho (Dolpa), Dorf und VDC im Distrikt Dolpa (Nepal)

Dho ist der Familienname folgender Personen:
 Sebastiano Dho (1935–2021), italienischer Geistlicher, Bischof von Saluzzo

dho steht für:
 Dhodia (ISO-639-3-Code), westliche indoarische Sprache

DHO